Hammersmith fait référence à :
 Hammersmith, un quartier de Londres ;
 Hammersmith, une circonscription électorale anglaise située dans le Grand Londres ;
 deux stations du métro de Londres situées dans ce quartier :
 Hammersmith (District et Piccadilly),
 Hammersmith (Hammersmith & City et Circle),
 Hammersmith & City line, ligne du métro de Londres.